Лазович — фамилия. Известные носители:
 Лазович, Горан (род. 1952) — сербский поэт, писатель и драматург.
 Лазович, Данко (род. 1983) — сербский футболист.
 Лазович, Дарко (род. 1990) — сербский футболист.
 Лазович, Катарина (род. 1999) — сербская волейболистка.
 Лазович, Сузана (род. 1992) — черногорская гандболистка.

См. также 
 Лазовичи